algemeen: 'Zuidstation'
 Gare du Sud, Franse benaming voor Station Charleroi-Zuid
 Gare du Sud (Nice), voormalig station in Nice